Årets Fodboldspiller, kan henvise til flere priser:

 FIFA Ballon d'Or - pris uddelt af FIFA efter afstemning blandt trænerne for verdens fodboldlandshold.
Årets Fodboldspiller i verden - pris uddelt af FIFA indtil 2010, hvor prisen blev slået sammen med "den gamle" franske pris Ballon d'Or.
Ballon d'Or - den oprindelige pris Ballon d'Or uddelt af det franske fodboldforbund. Prisen blev i 2010 slået sammen med FIFA's tilsvarende pris, og hedder nu FIFA Ballon d'Or.
Årets Fodboldspiller i Danmark – pris for bedste danske præstation af en dansk fodboldspiller uddelt af Spillerforeningen.
Årets Fodboldspiller i Europa – Også kaldet Den Gyldne Bold. Uddelt siden 1956 af europæiske sportsjournalister.
Årets fodboldspiller i DDR
 Årets franske fodboldspiller

en:Player_of_the_year#Association_football